Лек — многозначный термин.

 Лек — валюта Албании.
 Лек (река) — один из основных рукавов Рейна.
 Лек (приток Сылвы) — река в России.
 Лек (Северная Фризия) — коммуна в Германии.
 Лек — община и деревня на севере Нидерландов, в провинции Гронинген.